Маунт-Худ (з  — каптур) — стратовулкан у Каскадних горах на північному заході штату Орегон.
 Худ, Гуд () — пророк у ісламі.

Див. також 
 Гуд (значення)